Халили (, ; , , , , ) — фамилия. Известные носители:
 Халили — азербайджанский поэт XV века.
 Аббас Халили (1895—1971) — иранский журналист, переводчик, политический деятель, поэт и писатель.
 Ахмад бин Хамад аль-Халили (род. 1942) — великий муфтий Султаната Оман.
 Халили, Абдул (род. 1992) — шведский футболист.
 Халили, Карим (род. 1998) — российский биатлонист.
 Халили, Махир (род. 1975) — албанский футболист.
 Халили, Мохаммад Карим (род. 1950) — афганский государственный деятель, второй вице-президент Афганистана в администрации Хамида Карзая.
 Халили, Невзат (род. 1951) — северомакедонский политический деятель.
 Халили, Фарид Явдатович (род. 1952) — российский физик.

См. также